Токтогул:

 Киргизский советский народный акын Токтогул (Сатылганов).

Топонимы в Киргизии в честь акына:
 Токтогул — город в Токтогульском районе Джалал-Абадской области;
 Токтогул — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Фильм:
 «Токтогул» — советский фильм 1959 года, фильм-биография акына.